Csehország
 Všestudy, település a Chomutovi járásban
 Všestudy, település a Mělníki járásban